Los Morales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Morales, Michoacán de Ocampo, ort, Tacámbaro, 
 Los Morales, Querétaro Arteaga, ort, Peñamiller, 

Robotskapade Mexikoförgreningar